Andrzej Ciesielski (ur. 1946) – polski artysta malarz, rysownik, twórca instalacji;
 Andrzej Ciesielski (XVI wiek) –  pisarz polityczny i gospodarczy oraz polityk;